

Patronymie 

 Alberto Bayo (1892-1967), officier espagnol républicain, puis cubain ;
 Gérard Bayo (1936-), poète français ;
 Joaquín Ezquerra del Bayo (1793-1859), ingénieur espagnol ; 
 María Bayo (1961-), soprano espagnole ;
 Mohamed Bayo (1998-), joueur franco-guinéen de football.

Géographie 
 Cerro Bayo Gorbea, volcan à la frontière de l’Argentine et du Chili.
 Cerro Bayo ou cerro Nacimientos del Cazaredo, volcan d'Argentine.
 Bayo, une zone de gouvernement local de l'État de Borno au Nigeria.

Autres 
 Cerro Bayo, une station de sports d'hiver de la province de Neuquén en Argentine.
 Cerro Bayo, un film argentin.
 Bayo, un film canadien de Mort Ransen réalisé en 1985.